Дор Бахадур Биста (Dor Bahadur Bista; непальск. डोर बहादुर बिष्ट; род. ок. 1924—1926 или 1928) — непальский ,  и активист. Биста считается отцом непальской антропологии и написал такие популярные книги, как «Фатализм и развитие: борьба Непала за модернизацию» и «Люди Непала». Будучи одним из самых известных учёных Непала, Биста неоднократно посещал США и читал лекции в тамошних университетах. Биста загадочно исчез в 1995 году.

Образование 
Источники различаются относительно даты рождения Бисты. Некоторые указывают, что он родился 15 апреля 1928 года, хотя есть предположения, что он родился примерно в 1924 или 1926 году. Он окончил среднюю школу Патана, затем поступил в колледж Три-Чандра и получил сертификат по индийской этнографии в Лондоне.

Карьера 
Работая директором средней школы для девочек в Патане, Биста стал научным сотрудником профессора Кристофа Фурера-Хаймендорфа из Лондонского университета, проводившего полевые исследования в районе Солукхумбу. Позже он утверждал, что именно этот опыт пробудил в нём интерес к антропологии. Собранные сведения автор изложил в книге 1967 года «Люди Непала» (People of Nepal) — описании различных этнических и кастовых групп страны.

В 1972 году он был отправлен в Лхасу в Тибете в качестве генерального консула Непала.

Он создал организацию под названием Институт Карнали в Джумле. Отец Дипака Бисты, дедушка Байнеса, Юты и Исато Биста.

Исчезновение 
В январе 1995 года Биста таинственным образом пропал без вести в районе Джумла. В последний раз его видели, когда он садился на автобус в Чисапани или Дхангадхи. Его жена Нараяни, от которой у него родились дочь и трое сыновей, вскоре умерла.

Ассоциация исследований Непала и Гималаев, которая сменила Ассоциацию исследований Непала, почётным президентом которой был Биста, ежегодно присуждает премию его имени.

Библиография

Книги 
 1967. People of Nepal. Kathmandu: Department of Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, His Majesty's Government of Nepal.
 1971. People of Nepal (book) (with a new chapter on Dhangar). Second edition. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar.
 1972. Sabai Jatko Fulbari. Kathmandu: Sajha Prakashan.
 1979. Report from Lhasa. Kathmandu: Sajha Prakashan.
 1988. Past, Present and Future of Nepal. Unpublished manuscript.
 1991. Fatalism and Development: Nepal's Struggle for Modernization. Calcutta: Orient Longman.
 1996. People of Nepal (with a new chapter on Khasha). Sixth edition. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar.
 2002. Sabai Jatko Fulbari. Kathmandu: Himal Books. (Introduction By Harka Gurung).

Статьи 
 1957. Ramailo Khumbu ra Kehi Sherpa Lok Git. Dafechari 6(5): 3‐14.
 1958. Educational Problems in the Northern Border Areas of Nepal. Educational Quarterly 2(3): 98‐102.
 1958. Report of an Educational Fact Finding Excursion to North East Nepal. Educational Quarterly 2(4): 157‐163.
 1958. Jilla Parichaya‐ Solu Khumbu. Vikash 1(4): 28‐31.4
 1960. Himalka Chaunrigoth ra Kehi Gothale Git. Sangam 1(3): 5‐8.
 1964. A Visit to Dang Deukhuri. In USAID/Nepal: Community Development Division, Field Trip Report, pp. 1‐64.
 1965. A Brief Report on the Study of Jiri‐Sikri Area and the Activities of Jiri Multipurpose Development Project. Unpublished report, Tribhuvan University [co‐written with Hari Mohan Shrestha].
 1966. Tengboje Gumba. Rup Rekha 6(12): 22‐24.
 1967. Dolpa Yatrako Dayaribata. Rup Rekha 8(4): 10‐14.
 1968. Des Vikashma Dharmik Biswasko Asar. Rup Rekha 8(9): 50‐56.
 1969. The Innovators of Upper Kali Gandaki. Ramjham 5(3): 35‐42.
 1969. The Forgotten People of Dang Valley. Vasudha 11(10): 10‐14.
 1970. Cultural Change and Royal Wedding. Vasudha 13(4): 19‐24.
 1970. Hindu Kingdom and its Social Aspects. In Nepal: A Profile. B.P. Shrestha, ed., pp. 53‐63. Kathmandu: Nepal Council of Applied Economic Research.
 1970. Nepali Wedding Procedures. In Hamro Samskriti (special issue). Krishna Prasad Adhikari, ed., pp. 130‐136. Kathmandu: Department of Culture.
 1971. Chepang. The Nepal Digest 1(5): 94‐106.
 1971. Administration of Development Programs in the Himalayan Area. In Aspects of Development Administration. Prachanda Pradhan, ed., pp. 57‐61. Kathmandu: Centre for Economic and Development Administration (CEDA), Tribhuvan University.
 1971. Frustration in Nepali Bureaucracy. In Aspects of Development Administration. Prachanda Pradhan, ed., pp. 33‐39. Kathmandu: CEDA, Tribhuvan University.5
 1971. The Political Innovators of Upper Kali Gandaki. Man 6(1): 52‐60.
 1973. The People. In Nepal in Perspective. Pashupati Shumshere J.B. Rana and Kamal P. Malla, eds., pp. 35‐46. Kathmandu: CEDA, Tribhuvan University.
 1975. Chepang Jatiko Samajik Arthik Sammunati Sarbekchan (Pariyojana Pratibedan). Kathmandu: CEDA,Tribhuvan University [co‐written with Navin Kumar Rai].
 1976. Encounter with the Raute: The Last Hunting Nomads of Nepal. Kailash: A Journal of Himalayan Studies 4(4): 317‐327.
 1976. Padipur: A Central Terai Village. Contributions to Nepalese Studies 3(1): 1‐32.
 1977. Patterns of Migration in Nepal. In Himalaya: Ecologie‐Ethnologie. CNRS, No. 268: 397‐399. Paris.
 1977. Rastriye Ekata. Rup Rekha 18(8): 102‐114.
 1978. Nepalese in Tibet. In Himalayan Anthropology: The Indo Tibetan Interface. James F. Fisher, ed., pp. 187‐204. The Hague, Paris: Mouton.
 1978. Manavsastra/ Samajsastrama Anusandhan [Research in Anthropology/Sociology]. Tribhuvan University Journal 10(1): 277‐284 [co‐written with Trilok S. Thapa and Dilli Ram Dahal].
 1980. Hindu Kingdom and its Social Aspect. In Nepal a Conspectus. Kamal P. Malla, ed., pp. 14‐23. Kathmandu: His Majesty's Government Press.
 1980. Prospects of Anthropology in Nepal. A paper presented at a seminar on social sciences, Tribhuvan University.
 1980. Nepalese in Tibet. Contributions to Nepalese Studies 8(1): 1‐19.6
 1982. The Process of Nepalization. In Anthropological and Linguistic Studies of the Gandaki Area in Nepal (Monumenta Serindica 10). Dor Bahadur Bista, et al., eds., pp. 1‐20. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa.
 1984. Aasamanjasyeta Ko Paristhiti Aaja Ko Hamro Yetharthata Ho. In Byaktitwora Bichar (Interview Given to Kishor Kunwar). Kathmandu: Shakti Printers.
 1985. Ethnicity: Its Problems and Prospects, unpublished report submitted to Centre for Nepal and Asian Studies.
 1987. Nepal School of Sociology and Anthropology. Occasional Papers in Sociology and Anthropology 1: 6‐10.
 1989. Nepal in 1988: Many Losses, Some Gains. Asian Survey 29(2): 223‐228.
 1989. The Structure of Nepali Society. In Nepal: Perspectives on Continuity and Change. Kamal P. Malla, ed., pp. 169‐191. Kirtipur: Centre for Nepal and Asian Studies.
 1995. Khas of Chaudabisa. Himal 8(3): 45‐48.
 1995. Nepalko Jatiye Bividhata: Samasyako Jaro Ki Sakaratmak Srot? Himal 5(2): 7‐12.
 1995. Chaudabise ko Anuvab: Khasharuma Aatma‐ Pahichanko Sankat. Himal 5(4): 40‐43.
 1996. An Interview with Dor Bahadur Bista. Current Anthropology 37(2): 349‐356. (Interview given to James F. Fisher). Reprinted in Himalayan Research Bulletin 17(1): 25‐32.
 1997. Comments on 'Sociological and Anthropological Research and Teaching in Nepal: Western Adaptation Versus Indigenization'. In Social Sciences in Nepal: Some Thoughts and Search for Direction. Prem K. Khatry, ed., pp. 31‐34. Kathmandu: Centre for Nepal and Asian Studies.

Примечания

Ссылки 
 nepalitimes.com
 http://martinchautari.org.np/files/DorBahadurBista-GaurabKC-POnta.pdf
 Fatal Myth: A critique of fatalism and development

Учёные Непала
Писатели Непала
Пропавшие без вести
Родившиеся в 1920-е годы